Exchange steht für:

 Exchange (Album), Musikalbum von Against All Authority (Band)
 Lindy Exchange, eine Tanzveranstaltung
 Microsoft Exchange Server, Groupware und E-Mail-Software
 Internet Exchange Point, siehe Internet-Knoten
 Exchange (Serra), Installation in Luxemburg

The Exchange steht für:

 The Exchange, ein Alternativtitel von Maximum Risk, US-amerikanischer Film von Ringo Lam (1996) 
 The Exchange, ein Alternativtitel von Der fremde Sohn (Changeling), US-amerikanischer Film von Clint Eastwood (2008) 
 The Exchange (Film), israelisch-deutscher Film von Eran Kolirin (2012)